Сантијаго Тиљо има више значења:

 Општина Сантијаго Тиљо (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Тиљо (Сантијаго Тиљо, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику